{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Любительский чемпионат мира
|-
|align = "center" | Бристоль, Англия
|-
|align = "center" | 10 — 25 ноября 1995
|-
|align = "center" | Jury's Hotel
|- 
| Статус — любительский
|-
|align = "center" style = "background:lightgreen;" | Результаты
|-
| Высший брейк — 143 (Сэм Чонг)
|-
|align = "center"| Финальный матч
|-
| Победитель — Сакчай Сим-Нгам
|-
| Финалист — Дэвид Лилли
|-
| Счёт — 11:7
|}Чемпионат мира по снукеру среди любителей 1995 (, официальное название Embassy IBSF World Championship 1995) — главный любительский снукерный турнир 1995 года, проходивший с 10 по 25 ноября в Англии. Чемпионом мира стал таец Сакчай Сим-Нгам, обыгравший в финале англичанина Дэвида Лилли со счётом 11:7.

Чемпион турнира автоматически получил право играть в мэйн-туре на следующий сезон.

 Примечательные факты 

 В чемпионате участвовало 87 игроков из 42 стран 5 континентов — рекордный на то время показатель.
 На этом турнире был сделан в общем 51 сенчури-брейк — неожиданно высокий результат. Наивысшая серия принадлежала игроку из Малайзии Сэму Чонгу (143 очка, 1/8 финала).
 Предыдущий чемпион, Мохаммед Юсуф, также принимал участие в этом турнире. Он проиграл в 1/8 финала.

 Формат 

 Турнир начинался с группового раунда. В плей-офф (1/8 финала) вышли в общем 16 игроков из 8 групп. Матчи 1/8—1/4 финала проводились до 5 побед, полуфиналы — до 8, финал — до 11 побед. Был проведён матч за третье место.

 Результаты 

 Плей-офф Матч за третье место

 Прапрут Чайтанасакун 3:1 Дэвид Грэй 

 Чемпионат мира среди игроков до 21 года 

Турнир (его официальное название — Guinness IBSF World Under-21 Championship 1995'') проходил с 20 августа по 3 сентября 1995 года в Сингапуре. Победителем стал шотландец Алан Бёрнетт, обыгравший в финале тайца Кван Пум Джана со счётом 10:6. Высший брейк турнира в 138 очков сделал Файтун Фонбан. Примечательно, что за максимальный брейк приз составлял 30 000 $.

Ссылки 
 Отчёт о чемпионате на snooker.org 
 Отчёт о чемпионате среди игроков до 21 года на snooker.org 

1995
1995 год в снукере